Лазава — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена на северо-западном побережье озера Лазавское (Лазава или Бор-Лазава), в 20 км к югу от центра города Великие Луки.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 6 жителей, на 2010 год — 11 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района